Сара́т () — село у складі Айтекебійського району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр Саратського сільського округу.

Населення — 711 осіб (2009; 1029 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Айтекебійського району
Села Актюбинської області